Velika nagrada Madžarske 1999 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 15. avgusta 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:18,156
|
|-
! 2
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:18,263
| +0,107
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:18,384
| +0,228
|-
! 4
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:18,515
| +0,359
|-
! 5
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:18,664
| +0,508
|-
! 6
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:18,667
| +0,511
|-
! 7
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:18,733
| +0,577
|-
! 8
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:19,095
| +0,939
|-
! 9
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:19,127
| +0,971
|-
! 10
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:19,389
| +1,233
|-
! 11
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:19,390
| +1,234
|-
! 12
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:19,782
| +1,626
|-
! 13
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:19,788
| +1,632
|-
! 14
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:19,841
| +1,685
|-
! 15
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:19,924
| +1,768
|-
! 16
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:19,945
| +1,789
|-
! 17
| 23
|  Ricardo Zonta 
| BAR-Supertec
| 1:20,060
| +1,904
|-
! 18
| 3
|  Mika Salo
| Ferrari
| 1:20,369
| +2,213
|-
! 19
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:20,961
| +2,805
|-
! 20
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:21,328
| +3,172
|-
! 21
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:21,675
| +3,519
|-
! 22
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:21,867
| +3,711
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 77
| 1:46:23,536
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 77
| + 9,706 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 77
| + 27,228 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 77
| + 31,815 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 77
| + 43,808 s
| 8
| 2
|-
! 6
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 77
| + 55,726 s
| 6
| 1
|-
! 7
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 77
| + 1:01,012
| 7
|  
|-
! 8
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 76
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 9
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 76
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 10
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 76
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 11
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 76
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 12
| 3
|  Mika Salo
| Ferrari
| 75
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 13
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 75
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 14
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 75
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 15
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 75
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 16
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 74
| Pritisk goriva
| 11
|  
|-
! 17
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 74
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 60
| Sklopka
| 9
|  
|-
! Ods
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 52
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 26
| Prenos
| 21
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 19
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 10
| Diferencial
| 15
|  
|}

Formula 1 sezona 1999
1999